Ten Little Indians – filastrocca americana 
 Dieci piccoli indiani (Ten Little Indians) – film del 1965 diretto da George Pollock
 Ten Little Indians – videogioco del 1984
 Dieci piccoli indiani (Ten Little Indians) – film del 1989 diretto da Alan Birkinshaw
 Ten Little Indians – raccolta di Sherman Alexie del 2003